Чистяко́в () — русская фамилия.

Известные носители

А, Б 
 
 
 
 
 Чистяков, Артём Владимирович (род. 1987) — российский футбольный судья.

В 
 Чистяков, Вадим Геннадьевич (1933—1993) — советский конструктор.
 Чистяков, Валентин Викторович (1939—1982) — советский легкоатлет, тренер.
 
 
 Чистяков, Василий Матвеевич (1890―1965) — советский учёный-педагог.
 
 Чистяков, Владимир Иванович (1891—1941) — советский военачальник, генерал-майор.
 Чистяков, Владлен Павлович (1929—2011) — советский и российский композитор, педагог.
 Чистяков, Вячеслав Валерьевич (род. 1943) — советский и российский дирижёр.

Г—М 
 Чистяков, Георгий Петрович (1953—2007) — российский филолог, историк, священник РПЦ.
 Чистяков, Дмитрий Юрьевич (род. 1994) — российский футболист.
 Чистяков, Евгений Михайлович (1920—1960) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 
 Илиодор (Чистяков) (ок. 1792 — 1861) — архиепископ курский и белгородский.
 Чистяков, Иоасаф Иванович (1870—1942) — русский и советский математик, педагог.
 Чистяков, Кирилл Валентинович (род. 1963) — российский географ, директор Института наук о Земле.
 Чистяков, Константин Николаевич (1928-2022) — передовик советского и российского сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.

Н—Ф 
 
 
 Чистяков, Олег Иванович (1924—2006) — советский и российский учёный-правовед.
 
 Чистяков, Пётр Егорович (1855—1919) — генерал-лейтенант.
 Чистяков, Пётр Егорович (1790 или 1792 — 1862) — адмирал, главный правитель и исследователь Русской Америки.
 Чистяков, Семён Олегович (род. 2001) — российский хоккеист, защитник.
 Чистяков, Сергей Дмитриевич (1860—1901) — генерал-лейтенант.



См. также